Рыки () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Рыцкий повят, Люблинское воеводство. Население — 20 496 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бобровники
 Брусув
 Будки-Росош
 Крукув
 Хрустне
 Худув
 Новины
 Эдвардув
 Фалентын
 Янише
 Карчмиска
 Клещувка
 Красноглины
 Лясоцин
 Лясонь
 Мощанка
 Нива-Бабицка
 Нова-Домбя
 Новы-Базанув
 Новы-Демблин
 Огонув
 Ощывильк
 Овня
 Подвежбе
 Поток
 Росош
 Сендовице
 Серсковоля
 Стара-Домбя
 Стары-Базанув
 Сваты
 Казимежин
 Залесе
 Залесе-Колёня

Соседние гмины 
 Демблин
 Гмина Клочев
 Гмина Новодвур
 Гмина Стенжыца
 Гмина Уленж
 Гмина Жыжин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства